Ми́чманская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Мичманская улица — улица в городе Находке.
 Мичманская улица — улица в Санкт-Петербурге.